Верхратський Іван Григорович (1846-1919) — натураліст, педагог, мовознавець, письменник, громадський діяч, дослідник мови і фольклору лемків.
 Верхратський Сергій Аврамович (1894-1988) — український письменник, доктор медичних наук, учасник Першої та Другої світових воєн.

Прізвища
Українські прізвища